Скотоватое — топоним:

Украина 
 Днепропетровская область
 Скотоватое — село,  Новомосковский район.
 Скотоватое — село, Покровский район.

См. также 
 Суковатово